Таха — многозначный термин.

Реки 
 Таха — река в Ивановской области
 Таха — река в Красноярском крае

Фамилия 
 Таха, Махмуд Мухаммед (1909—1985) — суданский религиозный мыслитель и общественный деятель, основатель движения Братьев-республиканцев.
 Таха, Рашид (род. 1958) — алжирский композитор и исполнитель.
 Таха, Халил (род. 1932) — ливанский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.

Имя 
 Таха Ясин Рамадан (1938—2007) — вице-президент Ирака, член Совета революционного командования Ирака.
 Таха аль-Хашими (1888—1961) — иракский военный и политический деятель, премьер-министр Ирака с февраля по апрель 1941.
 Таха Мохи эд-Дин Мааруф (1929—2009) — иракский военный и политический деятель, вице-президент и член Совета революционного командования Ирака.
 Таха Хусейн (1889—1973) — египетский писатель, литературовед и историк.

Прочее 
 Та Ха () — 20-я сура Корана.

Арабские имена